Kikos steht für

 Société Française Kikos, ehemaliger französischer Automobilhersteller in Antibes (1979–1985)
 Neokatechumenaler Weg (NKW), aus Spanien stammende religiöse Gruppierung innerhalb der römisch-katholischen Kirche, nach ihrem Gründer Kiko Argüello landläufig Kikos genannt

Siehe auch:
 Kiko (Begriffsklärungsseite)